La Serie C 1965-1966 è stata la 28ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 19 settembre 1965 e il 22 maggio 1966, si è concluso con la promozione del , dell' e della .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1966-1967. 
      Retrocesso in Serie D 1966-1967. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1966-1967. 
      Retrocesso in Serie D 1966-1967. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1966-1967. 
      Retrocesso in Serie D 1966-1967. 
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Savoia retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza contro l'ex aequo Nardò.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Note

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965